Морской кот:
 Морской кот () — вид морских хрящевых рыб семейства кошачьих акул отряда кархаринообразных.
 Морской кот () — скат из семейства хвостоколовых.

См. также 
 Морской котик